Ešar-ḫamat war neuassyrische Königin und Ehefrau von Aššur-aḫḫe-iddina. Der spätere babylonische König Šamaš-šuma-ukin und vermutlich auch Thronfolger Aššur-bāni-apli waren ihre Söhne. Sie starb 673 v. Chr. und wurde in einem von ihr selbst errichteten Mausoleum bestattet.

Literatur 
 Grayson, in Cambridge Ancient History III/2, S. 139.

Assyrische Königin
Frau
Geboren im 7. Jahrhundert v. Chr.
Gestorben im 7. Jahrhundert v. Chr.